Szary Dom – dawny karcer obozowy KL Plaszow; zabytkowy budynek znajdujący się w Krakowie 
 Szary Dom w Warszawie – zwyczajowa nazwa domu zakonnego Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego w Warszawie
 Szary dom – amerykański film z 1930